Robert de Dreux peut faire référence à :
 Robert  de Dreux ( 1123-1188), comte de Dreux ;
 Robert II de Dreux ( 1154-1218), comte de Dreux ;
 Robert III de Dreux (1185-1234), comte de Dreux ;
 Robert IV de Dreux (1241-1282), comte de Dreux ;
 Robert V de Dreux (1293-1327), comte de Dreux ;
 Robert  de Dreux (1217-1281),  vicomte de Beu ;
 Robert II de Dreux (1265-1306), vicomte de Beu ;
 Robert III de Dreux (1288-1351), vicomte de Beu ;
 Robert IV de Dreux (1317-1366), vicomte de Beu ;
 Robert V de Dreux (1337-entre 1359 et 1366), seigneur de Bagneux ;
 Robert VI de Dreux (1347-1391), vicomte de Beu.